Osoby o tym nazwisku:
 Mitrofan Artiomow – radziecki działacz partyjny
 Serhij Artiomow – ukraiński piłkarz
 Władimir Artiomow – radziecki gimnastyk, olimpijczyk